Jaroslav Bartoš může být:

 Jaroslav Bartoš (publicista) (1897–1967) – český publicista
 Jaroslav Bartoš (malíř) (1920–1973) – český malíř, výtvarný kritik, novinář, redaktor
 Jaroslav Bartoš (sochař) (1926–2010) – český sochař a pedagog 
 Jaroslav Bartoš (fotbalista) (* 1946) – československý fotbalista